Questa tabella statistica illustra il tasso di saldo migratorio per stato secondo le Nazioni Unite in riferimento all'anno 2019.La cifra vuole indicare, la differenza, tra immigrazione ed emigrazione.Le cifre con il segno negativo (-) indicano una maggiore uscita di persone, rispetto allo stato riportato.

Note

Voci correlate
 Immigrazione
 Emigrazione

Collegamenti esterni
 
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  CIA World Factbook

Tasso di saldo migratorio
 Stati per tasso di saldo migratorio
Demografia per stato